Povel steht für:

 Povel (Olmütz), Ort bei Ölmütz, Tschechien
 Wasserstadt Povel, Wohnquartier in Nordhorn, Niedersachsen
 Povel (Textil), deutsches Textilunternehmen
 Povel Fiat, brasilianischer Automobilhersteller und -händler

Povel ist der Familienname folgender Personen:
 Bernard Povel (1897–1952), deutscher Unternehmer und Politiker (CDU)
 Ferdinand Povel (* 1947), niederländischer Saxophonist